Баня:
 Баня — помещение для мытья тела
 «Баня» — пьеса В. В. Маяковского
 «Баня» — советский мультфильм 1962 года по пьесе В. В. Маяковского
 «Баня» — анонимный эротический рассказ, приписываемый легендой А. Н. Толстому
 «Баня» — картина Зинаиды Серебряковой, написанная в 1913 году.

Топоним

в Болгарии 
 Баня — село в Благоевградской области;
 Баня — село в Бургасской области;
 Баня — село в Пазарджикской области;
 Баня — город в Пловдивской области;
 Баня — село в Сливенской области;

в Республике Македония 
 Баня — село в общине Чешиново-Облешево;

в Сербии 
 Баня — село в общине Аранджеловац;
 Баня — село в общине Нови-Пазар;
 Баня — село в общине Прибой;

в Словакии 
 Баня — деревня в районе Стропков.

См. также 
 Водяная баня — используется в приготовлении пищи и химии для контролируемого нагрева.
 Банька (значения)
 Баня-Лука (значения)
 Бани